«Полуденные сети» (Meshes of the Afternoon) — 14-минутный экспериментальный немой фильм Майи Дерен и Александра Хаммида (1943), который считается вехой в истории артхаусного кинематографа в США. Этот шедевр сюрреализма был включён в Национальный реестр фильмов на второй год после создания реестра (1990). Обе роли в фильме сыграли Хаммид и Дерен, которые во время его создания состояли в браке. Следующий муж Дерен, композитор Тэйдзи Ито, в 1959 году написал музыку к фильму.

Сюжет 
Фильм построен на круговращении фабулы, состоящей в том, что, следуя за фигурой в чёрной накидке с зеркалом вместо лица героиня возвращается к себе в дом, садится в кресло, закрывает глаза… и видит, как она идёт к дому за фигурой с цветком в руке, останавливает проигрыватель, садится в кресло и т. д. Это многослойное повторение сновидческого мотива вкупе с раздваиванием и мутацией персонажей позволяет расценивать «Полуденные сети» как фильм-сновидение (dream film). Повторяющиеся образы ключа и ножа можно истолковывать как зримое воплощение эротических и самоистребительных импульсов главной героини. Последний кадр наводит на мысль о том, что она покончила с собой.

Художественная программа 
Дерен считала, что фильм должен напоминать стихотворение. Кино для неё было неповествовательной художественной формой, тайнописью глубоко прочувствованных образов, которые создают определённое настроение, выявляя загадочное в повседневном. Фильмы Дерен практически лишены литературно-повествовательного элемента, своей абстрактностью напоминая музыку. В этом они продолжают традиции кинематографа Жермен Дюлак («Раковина и священник») и Луиса Бунюэля («Андалузский пёс»).

Фильм основан на внутренних переживаниях. Это не пересказ события, очевидцами которого могли бы стать другие. Правильнее сказать, что фильм воспроизводит то, как, на первый взгляд, обычный случай из жизни перерабатывается, осмысливается и домысливается подсознанием в переломное эмоциональное переживание.

Значение 
Киноэнциклопедия allmovie называет «Полуденные сети» одним из самых значимых и влиятельных экспериментальных фильмов XX века. Фильм стал прообразом короткометражек американских киноэкспериментаторов 1950-х и 1960-х годов. Один из крупнейших специалистов по американскому киноавангарду, Дж. Хоберман, видит в нём отправную точку для формирования сюрреалистического режиссёрского почерка Дэвида Линча.

Ссылки 

Авангардные фильмы
Немые фильмы США
Короткометражные фильмы США
Национальный реестр фильмов
Сюрреалистические фильмы
Фильмы 1943 года